Lê Lợi (keizer), een Vietnamese keizer

Phường
 Lê Lợi (Bắc Giang), stad Bắc Giang, provincie Bắc Giang
 Lê Lợi (Bình Định), stad Quy Nhơn, provincie Bình Định
 Lê Lợi (Ngô Quyền), district Ngô Quyền, provincie Hải Phòng
 Lê Lợi (Sơn Tây), stad Sơn Tây, centrale stad Hanoi
 Lê Lợi (Hưng Yên), stad Hưng Yên, provincie Hưng Yên
 Lê Lợi (Kon Tum), stad Kon Tum, provincie Kon Tum
 Lê Lợi (Nghệ An), stad Vinh, provincie Nghệ An

Xã
 Lê Lợi (Cao Bằng), district Thạch An, provincie Cao Bằng
 Lê Lợi (Gia Lộc), district Gia Lộc, provincie Hải Dương
 Lê Lợi (Chí Linh), stad Chí Linh, provincie Hải Dương
 Lê Lợi (An Dương), district An Dương, centrale stad Hải Phòng
 Lê Lợi (Thường Tín), district Thường Tín, centrale stad Hanoi
 Lê Lợi (Lai Châu), district Sìn Hồ, provincie Lai Châu
 Lê Lợi (Quảng Ninh), district Hoành Bồ, provincie Quảng Ninh
 Lê Lợi (Thái Bình), district Kiến Xương, provincie Thái Bình